Boleschin bezeichnet

 Bolešiny, Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien
 Bolešín, Ortsteil von Věstín, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien